__БЕЗКН__

-{Jysk A/S}- је дански малопродајни ланац који продаје потрепштине за домаћинство, као што су душеци, намештај и декорација ентеријера. Највећи је дански трговац на мало који послује на међународном нивоу са преко 3.100 продавница у 51. земљи. Основао га је Ларс Ларсен 1979. године у Орхусу. Лого приказује гуску, која је постала заштитни знак бренда. Због скандинавског дизајна својих производа, познат је и под називом данска -{IKEA}-.

Продавнице

Референце

Спољашње везе 

 

Предузећа из Данске